BNH pode ser referir-se ao Banco Nacional da Habitação ou a bairros de diversas cidades brasileiras que se originaram de conjuntos habitacionais construídos com recursos do BNH, tais como:

BNH de São Paulo, São Paulo
BNH de Cássia, Minas Gerais
BNH de Linhares, Espírito Santo
BNH de Paracambi, Rio de Janeiro
BNH de Magé, Rio de Janeiro
BNH de Mesquita, Rio de Janeiro

Desambiguações de siglas